La Praz (Zwitserland), een gemeente in het kanton Vaud.
La Praz (Frankrijk), een gemeente in het departement Savoie.